Oxygene Trilogy — Trilogía Oxígeno— es una colección de tres álbumes del músico francés Jean Michel Jarre, lanzada el 2 de diciembre de 2016 por Sony Music.

Detalles 
Oxygene Trilogy se compone de tres CD correspondientes a los álbumes «Oxygene», «Oxygene 7-13» y «Oxygene 14-20» de Jarre. La producción de este nuevo lanzamiento recopilatorio es con motivo del cuadragésimo aniversario de la obra prima, originalmente lanzado el 2 de diciembre de 1976.

Ediciones y contenido 
Son tres las ediciones que han sido comercializadas en distintos formatos; digipack, box set y digital.
 Digipack
 Es una edición estándar con los 3 discos correspondientes a la trilogía y un libreto ilustrado.
 Box Set «Ultimate Trilogy — 40° Anniversary Edition»
 Es una caja con 3 vinilos de 180 g, 3 CD, Un libro con imágenes e información acerca de sintetizadores y un póster con la nueva imagen de la portada de «Oxygene».
 Digital
 Es una compilación de 21 audios correspondientes a la trilogía, más una grabación continua del álbum «Oxygene 14-20».

Lista de temas

CD

CD 1 » OXYGENE

CD 2 » OXYGENE 2

CD 3 » OXYGENE 3

Digital 

 La mezcla continua, «Continuous Mix», es un track exclusivo de la edición digital de la trilogía, así mismo también aparece en la edición digital de Oxygene 3.

Vinilo

LP 1 » OXYGENE

LP 2 » OXYGENE 2

LP 3 » OXYGENE 3

Referencias

Enlaces externos 
 Web Oficial de Jean Michel Jarre

Álbumes de Jean Michel Jarre
Álbumes de 2016